SI — абревіатура, яка може позначати:
 SI () —  Міжнародна система одиниць (SI), сучасний варіант метричної системи.
 SI () — Шведський інститут — шведська державна установа, що займається поширенням інформації про Швецію.
 SI — журнал Sports Illustrated

 Si — позначення хімічного елемента кремнію.
 .si — інтернет-домен Словенії.

Див. також 
 Сі